Vitrubio puede referirse a:

Marco Vitruvio, arquitecto, escritor, ingeniero y tratadista romano del siglo I a. C.; 
Lucio Vitruvio Cerdón, arquitecto de la Antigua Roma; 
Hombre de Vitruvio, famoso dibujo acompañado de notas anatómicas de Leonardo da Vinci realizado alrededor del año 1492; 
Ediciones Vitruvio, editorial española especializada en poesía; o
Analema de Vitrubio, secuencia geométrica empleada en gnomónica en el trazado de las horas temporarias de un reloj solar.